Pobyłkowo Duże
 Pobyłkowo Małe